El canastero de la Puna (Asthenes sclateri), también denominado espartillero serrano o canastero manchado serrano (en Argentina), es una especie de ave paseriforme de la familia Furnariidae perteneciente al numeroso género Asthenes. La taxonomía de esta especie es controvertida, con algunos autores considerándola como siendo un grupo de subespecies de Asthenes wyatti. Es nativa de la región andina del centro oeste de Sudamérica.

Distribución y hábitat 

Se distribuye a lo largo de los Andes y adyacencias, desde el extremo sureste de Perú, por el oeste de Bolivia, hasta el noroeste y centro oeste de Argentina.

Esta especie es considerada poco común y local en sus hábitats naturales: los pastizales de la Puna, pajonales con matorrales y formaciones rocosas dispersas, y los bordes de arbustales de Polylepis, entre los 1800 y 4000 m de altitud.

Sistemática

Descripción original 

La especie A. sclateri fue descrita por primera vez por el ornitólogo alemán Jean Cabanis en 1878 bajo el nombre científico Synallaxis sclateri; la localidad tipo es: «Sierras de Córdoba, Argentina».

Etimología 
El nombre genérico femenino «Asthenes» deriva del término griego «ασθενης asthenēs»: insignificante; y el nombre de la especie «sclateri», conmemora al zoólogo británico Philip Lutley Sclater (1829–1913).

Taxonomía 
La clasificaciones Aves del Mundo (HBW) y Birdlife International (BLI) consideran a la presente especie, con sus cinco subespecies, como siendo conespecífica con Asthenes wyatti debido a que las diferencias morfológicas y vocales son muy ligeras, y a la ocurrencia de intergradación en la región del lago Titicaca.

Subespecies 
Según las clasificaciones del Congreso Ornitológico Internacional (IOC) y Clements Checklist v.2019 (que no lista a la subespecie brunnescens), se reconocen cinco subespecies, con su correspondiente distribución geográfica:

 Asthenes sclateri punensis (, 1901) – cuenca del lago Titicaca en el extremo sur de Perú (sur de Puno) y oeste de Bolivia (La Paz).
 Asthenes sclateri cuchacanchae (, 1921) – Andes del centro de Bolivia (Cochabamba, Potosí, también registros visuales en Chuquisaca y Tarija) y noroeste de Argentina (Salta).
 Asthenes sclateri lilloi (, 1904) – Andes del noroeste de Argentina (Catamarca, Tucumán, La Rioja).
 Asthenes sclateri sclateri (, 1878) – centro norte de Argentina (Sierras de Córdoba y montañas adyacentes en la región).
 Asthenes sclateri brunnescens , 1983 – centro de Argentina (Sierra de San Luis).

Referencias

Enlaces externos 

 Videos, fotos y sonidos de Asthenes sclateri en eBird.
 Sonidos y mapa de distribución de Asthenes sclateri en xeno-canto.

Aves de América del Sur
sclateri
Aves de los Andes
Taxones descritos por Jean Cabanis
Animales descritos en 1878